Вокза́льная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Вокзальная улица — улица в Астрахани.
 Вокзальная улица — улица в Брянске.
 Вокзальная улица — улица в Великих Луках.
 Вокзальная улица — улица в Выборге.
 Вокзальная улица — улица в Данкове.
 Вокзальная улица — улица в Екатеринбурге.
 Вокзальная улица — прежнее название улицы Девятаева в Казани.
 Вокзальная улица — улица в Красногорске.
 В Москве:
 Вокзальная улица — улица в районе Очаково-Матвеевское.
 Вокзальная улица — улица в районе Лианозово на территории ДСК имени Ларина.
 Вокзальная улица — улица в Нальчике.
 Вокзальная улица — улица во Пскове.
 Вокзальная улица — улица во Ржеве.
 Вокзальная улица — улица в Рязани.
 Вокзальная улица — улица в Салавате.
 В Санкт-Петербурге:
 Вокзальная улица — улица в историческом районе Горелово.
 Вокзальная улица — улица в историческом районе Ольгино.
 Вокзальная улица — улица в Зеленогорске.
 Вокзальная улица — улица в Колпине.
  — улица в Красном Сулине.
 Вокзальная улица — улица в Парголове.
 Вокзальная улица — улица в Петро-Славянке.
 Вокзальная улица — улица в Пушкине.
 Вокзальная улица — улица в Стрельне.
 Вокзальная улица — прежнее (с 1930-х годов до 1987 года) название улицы Дмитрия Устинова.
 Вокзальная улица — улица в Симферополе.
 Вокзальная улица — улица в Стерлитамаке.
 В Томске:
 Вокзальная улица, ранее (с ≈1915 до 1920-х годов) — 1-я Вокзальная улица.
 Вокзальная улица — улица в Предтеченске.
 2-я Вокзальная улица — прежнее (с ≈1908 по ≈1930 год) название улицы Железнодорожной, позднее (с ≈1930 года по 8 марта 1938 года), она же — 1-я Вокзальная улица.
 3-я Вокзальная улица — прежнее (с ≈1908 по ≈1930 год) название улицы Чулымской, позднее (с ≈1930 года по 8 марта 1938 года), она же — 2-я Вокзальная улица.
 Вокзальная улица — улица во Фрязине.
 В Ярославле:
 1-я Вокзальная улица.
 2-я Вокзальная улица.
 3-я Вокзальная улица.
 4-я Вокзальная улица.
 5-я Вокзальная улица.

Украина 
 Вокзальная улица — улица в Запорожье.
 Вокзальная улица — улица в Константиновке.
 Вокзальная улица — улица в Николаеве Николаевской области.
 Вокзальная улица — улица в Прилуках.
 Вокзальная улица — улица в Харькове.
 Вокзальная улица — улица в Хмельницком.

Казахстан 
 Вокзальная улица — прежнее название проспекта Абылай хана в городе Алма-Ате.
 См. также 
 Вокзальная площадь
 Вокзальный переулок
 Вокзальный проезд
 Завокзальная улица
 Предвокзальная улица (Томск)
 Привокзальная улица